Pilot Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Island (Michigan)
 Pilot Island (South Carolina)
 Pilot Island (Tennessee)
 Pilot Island (Wisconsin)